Regional Express puede referirse a:

Regional Exprés, servicio ferroviario en España.
Regional-Express, servicio ferroviario en Alemania, Austria y Luxemburgo.
Rex Airlines – Regional Express Airlines, aerolínea regional en Australia 
Regional Express Holdings, empresa dueña de Regional Express Airlines.
Regional Express Américas, aerolínea regional en Colombia, hoy llamada Avianca Express.